Шален () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Шален () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез